Svenska cupen i handboll för damer 2021/2022 var den första säsongen av Svenska cupen i Sverige sedan den först avslutades 1991. Det var den 11:e säsongen totalt på damsidan.

Skuru IK blev mästare efter att ha besegrat Skara HF i finalens dubbelmöte med totalt 67–59.

Gruppspel

Grupp 1

Grupp 2

Grupp 3

Grupp 4

Grupp 5

Grupp 6

Grupp 7

Grupp 8

Slutspel 
Slutspelsmatcherna avgörs i dubbelmöten. Resultaten i slutspelsträdet anges i total aggregate. 

Möten i åttondelsfinaler, kvartsfinaler och semifinaler lottades fram.

Åttondelsfinaler

Lugi - Eslöv

Kristianstad - Aranäs

Skara - Hallby

Önnered - Kärra

Skuru - AIK

H65 Höör - Heid

VästeråsIrsta - Skövde

Sävehof - Kungälv

Kvartsfinaler

Lugi - Kristianstad

Skara - Önnered

Skuru - H65 Höör

VästeråsIrsta - Sävehof

Semifinaler

Kristianstad - Skara

Sävehof - Skuru

Final

Referenser 

Handbollsturneringar
Handboll i Sverige
Sportevenemang i Sverige